Příjmení Bennett nese více osobností:

 Arnold Bennett (1867–1931) – anglický romanopisec a dramatik
 Dionne Bennett (* ???) – velšská zpěvačka
 Eliza Bennettová (* 1992) – britská herečka
 Haley Bennett (* 1988) – americká herečka a zpěvačka
 Harve Bennett (1930–2015) – americký televizní a filmový producent a scenárista
 Hywel Bennett (1944–2017) – velšský filmový a televizní herec
 Charles Bennett (1870–1949) – britský atlet, běžec na středních a delších tratích
 Charles H. Bennett (* 1943) – americký fyzik, informační teoretik a výzkumník IBM
 Charles Harper Bennett (1840–1927) – anglický fotografický průkopník
 James Gordon Bennett Jr. (1841–1918) – vydavatel New York Herald
 James Gordon Bennett Sr. (1795–1872) – zakladatel, editor a vydavatel New York Herald
 Jay Bennett (1963–2009) – americký hudebník, převážně kytarista
 Jimmy Bennett (* 1996) – americký herec a hudebník
 Jonathan Bennett (* 1930) – britský filozof novozélandského původu
 Martyn Bennett (1971–2005) – skotský hudebník
 Naftali Bennett (* 1972) – izraelský podnikatel a politik
 Max Bennett (1928–2018) – americký jazzový kontrabasista
 Richard Bedford Bennett (1870–1947) – kanadský politik
 Richard Rodney Bennett (1936–2012) – anglický hudební skladatel
 Theron Catlen Bennett (1879–1937) – americký pianista
 Todd Bennett (1962–2013) – britský atlet
 Tony Bennett (* 1926) – americký zpěvák a malíř
 William Sterndale Bennett (1816–1875) – anglický skladatel, klavírista, dirigent a hudební pedagog

související
 Pohár Gordona Bennetta – ocenění založená Jamesem Gordonem Bennettem Jr.